

Toponyme 
 
le Café Riche au Caire ; 
le Café Riche, à Paris ; 
le Café Riche, à Prétoria.